
11-я мотопехотная дивизия () — воинское тактическое соединение в сухопутных войсках ФРГ. Штаб-квартира в Ольденбурге. Дивизия была расформирована 30 сентября 1994 года. Подразделения размещались на северо-западе Нижней Саксонии между реками Эмс, Везер и Аллер, а также в Бремене.

История 
11-я мотопехотная дивизия была создана в 1959 году в Ольденбурге одной из последних крупных соединений. Входила в 1-й армейский корпус, располагающийся в Мюнстере. Дивизия была расформирована 30 сентября 1994 года. Некоторые подразделения были включены в состав 1-й танковой дивизии.

Состав 
Перед расформированием, дивизия имела следующий состав:
 31-я мотопехотная бригада (Panzergrenadierbrigade 31) — Ольденбург;
 32-я мотопехотная бригада (Panzergrenadierbrigade 32) — Шваневеде;
 33-я танковая бригада (Panzerbrigade 33) — Целле;
 11-й артиллерийский полк (Artillerieregiment 11) — Ольденбург;
 11-й полк противовоздушной обороны (Flugabwehrregiment 11) — Ахим;
 11-й инженерно-сапёрный батальон (Pionierbataillon 11) — Дёрферден;
 11-й батальон связи (Fernmeldebataillon 11) — Ольденбург;
 11-й разведывательный батальон (Panzeraufklärungslehrbataillon 11) — Мунстер;
 11-й медицинский батальон (Sanitäts Lehrbataillon 11) — Лер;
 11-й ремонтно-восстановительный батальон (Instandsetzungsbataillon 11) — Дельменхорст;
 11-й батальон материального обеспечения (Nachschubbataillon 11) — Дельменхорст;
 11-я вертолётная эскадрилья (Heeresfliegerstaffel 11) — Ротенбург;
 110-й батальон РХБ защиты (ABC-Abwehrbataillon 110) — Эмден;
 Оркестр (Heeresmusikkorps 11) — Бремен-Грон (Bremen-Grohn).

Литература 
 11. Panzergrenadierdivision (Hrsg.): Die Elfte im Land von Weser, Ems und Aller. Eine Chronik. 25 Jahre 11. Panzergrenadierdivision. 2. erweiterte Auflage, Oldenburg 1984.
 Norbert Hartwig: Chronik der 11. Panzergrenadierdivision. Oldenburg 1994.

Ссылки 
 Geschichte der Division auf www.relikte.com
 Information zu Division auf der Website Oldenburgs
 Findbuch zum Bestand BH 8-11 «11. Panzergrenadierdivision» im Bundesarchiv

Дивизии Германии
Мотопехотные формирования Германии